František Cádizský (13. května 1822 Aranjuez – 17. dubna 1902 Épinay-sur-Seine) byl manželem Isabely II. Španělské a v letech 1846 až 1868 králem-chotěm. Běžně je titulován jako vévoda z Cádizu, tento titul totiž držel již před svatbou. František byl synem Františka de Paula Španělského a Luisy Šarloty Neapolsko-Sicilské.

Rodina 
František se narodil v Aranjuez, Španělsku jako druhý syn (první zemřel v dětství) infanta Františka de Paula Španělského a jeho manželky (a neteře) Luisy Šarloty Neapolsko-Sicilské. Byl pojmenován po svatém Františkovi z Assisi.

Františkovými prarodiči z otcovy strany byli Karel IV. Španělský a Marie Luisa Parmská. Jejich dcera Marie Isabela Španělská a František I. Neapolsko-Sicilský byli jeho prarodiči z matčiny strany.

Manželství a potomci 
10. října 1846 se František oženil se svou dvojnásobnou sestřenicí Isabelou. Existují důkazy, že by se Isabela spíše provdala za jeho mladšího bratra, Jindřicha Sevilleského a hořce si po první společné noci stěžovala na zženštilé zvyky svého manžela.

František měl s Isabelou dvanáct dětí, jen pět se jich však dožilo dospělosti:

 Isabela Španělská (20. prosince 1851 – 22. dubna 1931), kněžna z Asturie, ⚭ 1868 Kajetán Neapolsko-Sicilský (12. ledna 1846 – 26. listopadu 1871), hrabě z Girgenti
 Alfons XII. (28. listopadu 1857 – 25. listopadu 1885), král španělský v letech 1875 až do své smrti,
 ⚭ 1878 Marie de las Mercedes de Orleans (24. června 1860 – 26. června 1878)
 ⚭ 1879 Marie Kristýna Rakouská (21. července 1858 – 6. února 1929)
 Marie de Pilar (4. června 1861 – 5. srpna 1879)
 Marie de la Paz de Borbón (23. června 1862 – 4. prosince 1946), ⚭ 1883 Ludvík Ferdinand Bavorský (22. října 1859 – 23. listopadu 1949)
 Eulalie Bourbonská (12. února 1864 – 8. března 1958), ⚭ 1886 Antonín z Galliery (23. února 1866 – 24. prosince 1930), vévoda z Galliery

Objevily se značné spekulace, že některé nebo všechny Isabeliny děti nebyly Františkovy; to bylo podpořeno pověstmi, že byl František buď homosexuální nebo fyzicky neschopný dokončit sexuální akt.

Pozdější život 
Od roku 1864 působil František jako prezident španělské tajné rady (Consejo del Reino). V roce 1868 odešel s manželkou do francouzského exilu a inkognito přijal titul hrabě z Moratally. V roce 1870 byli František a Isabela odděleni a časem se stali dobrými přáteli, což za královniny vlády nebyli. V roce 1874 byl jejich synovi Alfonsi XII. navrácen trůn.

V roce 1881 se František usadil na zámku v Épinay-sur-Seine, kde v roce 1902 zemřel. Manželka Isabela a dcery Isabela a Eulalie byly u jeho smrtelného lože.

Tituly a oslovení 
 13. května 1822 – 10. října 1846: Jeho Královská Výsost cádizský vévoda
 10. října 1846 – 25. června 1870: Jeho Veličenstvo španělský král
 25. června 1870 – 17. dubna 1902: Jeho Veličenstvo král František Španělský

Vyznamenání 
 Řád zlatého rouna
 Řád Karla III.
 Řád Isabely Katolické

Zahraniční 
  Řád nejsvětějšího zvěstování
  Řád Serafínů

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bourbon-Anjou
Narození 13. května
Narození v roce 1822
Úmrtí 17. dubna
Úmrtí v roce 1902
Králové manželé
Španělské královny
Rytíři Řádu zlatého rouna
Španělské princezny
Muži
Narození v Aranjuezu